Kabange ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Kabila Kabange (* 1971), kongolesischer Politiker, Präsident der Demokratischen Republik Kongo, siehe Joseph Kabila
 Marie-Olive Lembe Kabange (* 1976), kongolesische Première dame der Demokratischen Republik Kongo